Эрстед () — датская фамилия. Известные носители:

  ()
 Эрстед, Андерс Сандё (1816—1872) — датский ботаник, миколог и зоолог.
 Эрстед, Андерс Сандё (1778—1860) — премьер-министр Дании (1853—1854).
 Эрстед, Ханс Кристиан (, 1777—1851) — датский физик.
 Эрстед, Ханс-Хенрик (, 1954) — датский велогонщик.

 Единица измерения
 Эрстед — единица напряжённости магнитного поля в системе СГС.
 Компания
 Ørsted — датская энергетическая компания.
Космический аппарат

 Эрстед (космический аппарат)

Примечания